Аку́лов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Акулов, Александр Иванович (1926—2014) — советский учёный, инженер-механик.
 Акулов, Борис Николаевич (род. 1954) — министр информации и телекоммуникаций ПМР.
 Акулов, Василий Андреевич (1854—1921) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 
 Акулов, Григорий Яковлевич (Гриша Акулов) (1929—1943) — юный разведчик.
 Акулов, Евгений Алексеевич (1905—1996) — советский дирижёр и педагог.
 
 Акулов, Игорь Александрович (1897—1937) — католический священник.
 Акулов, Константин Иванович (1925—1990) — советский гигиенист.
 Акулов, Леонид Апполинарьевич (1873—1907) — российский военный деятель, участник Китайского похода 1900—1901.
 
 
 Акулов, Олег Александрович (род. 1973) — российский футболист и тренер.
 
 Акулов, Тимур Юрьевич (1953—2018) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы.
 Акулов, Филипп Егорович (1879—1934) — участник Гражданской войны.
 Акулов, Эдуард Александрович (1938—2000) — российский скульптор.



См. также 
 Акулово
 Окулов